Толстяки может значить:

 Толстяки — род жуков
 Толстяки (Чаббчаббы!) — мультфильм (США, 2002)
 Толстяки — деревня в Себежском районе, городское поселение Сосновый Бор
 Толстяки — упразднённая деревня в Кировской области. Входила в состав Гоглинского сельсовета.
 Толстяки — упразднённая деревня в Тверской области. Находилась на территории современного Селижаровского муниципального округа.

См. также 
 Толстяк